«Maniche» puede referirse a:
 Maniche, exfutbolista portugués.
 Maniche, comuna haitiana del departamento de Sur.
 Maniche, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Maniche.